Urana steht für:
 Urana, Stadt in New South Wales
 Urana County, New South Wales
 Urana Shire, ehemalige Verwaltungseinheit in New South Wales